Топозеро — гидроним, название нескольких озёр:

 Топозеро — озеро в Лоухском районе на севере Республики Карелия.
 Топозеро — озеро в Пряжинском районе Республики Карелия, в 90 км к юго-западу от Петрозаводска.